Zu einer Belagerung von Maastricht kam es mehrmals in der Geschichte der Stadt:

 Belagerung von Maastricht (1579) während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Maastricht (1632) während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Maastricht (1673) während des Holländischen Krieges
 Belagerung von Maastricht (1676) während des Holländischen Krieges
 Belagerung von Maastricht (1748) während des Österreichischen Erbfolgekrieges
 Belagerung von Maastricht (1793) während der Französischen Revolutionskriege
 Belagerung von Maastricht (1794) während der Französischen Revolutionskriege